

Hydronyme 
 La Launette est une rivière française qui coule dans les départements de l'Oise et de Seine-et-Marne, dans les régions Hauts-de-France et Île-de-France. C'est un affluent de la Nonette en rive gauche, donc un sous-affluent de la Seine par la Nonette et l'Oise.

Toponyme 
 Ver-sur-Launette est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France et traversée par la rivière la Launette.